Neochordodes columbianus är en tagelmaskart som beskrevs av Johannes Faust och Ramos 1960. Neochordodes columbianus ingår i släktet Neochordodes och familjen Chordodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tagelmaskar
columbianus